Abraham Fridman (1927-2014), survivant français des camps de concentration nazis.
 (1988-), rameur israélien.
 Daniel Fridman, joueur d'échecs letton puis allemand.
 Gal Fridman (hébreu גל פרידמן), véliplanchiste israélien né en 1975.
 Lex Fridman (1986-), informaticien et présentateur de podcast russo-américain.
 Mikhaïl Maratovitch Fridman, un homme d'affaires russe né en 1964.
 Sophia Rose Fridman, dite Agnès Capri, actrice, chanteuse, écrivaine, directrice de théâtre et productrice de radio française.

Personnage fictif 
 Max Fridman, un personnage fictif d'une série de bande dessinée de Vittorio Giardino, qui vit en Europe à la fin des années 1930

Voir aussi
 Nom de famille germanique

Patronyme germanique
Patronyme juif